Augustia puede referirse a:

 Agustinia, género de dinosaurios.
 Augustia, género botánico también conocido como Begonia.